

Cinema 
Didier – film del 1997 diretto da Alain Chabat

Onomastica
 Didier – variante francese del nome proprio Desiderio

Persone

Charles Didier – scrittore, poeta e viaggiatore francese
Laurent Didier – ciclista su strada lussemburghese
Samwise Didier – artista statunitense